Kathu (Zuid-Afrika), een zogenaamde hoofdplaats (main place) in de gemeente Gamagara in Zuid-Afrika
 Amphoe Kathu, een district (Amphoe) in Thailand